Тетрахлорэтан — хлорорганическое соединение, галогеноалкан (хлоралкан) с эмпирической формулой CHCl, имеет два изомера: 
 
 1,1,2,2-Тетрахлорэтан

Хлорорганические соединения